Михаил Васильевич Волков:
 Волков, Михаил Васильевич (1895—1969) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск (1943)
 Волков, Михаил Васильевич (1925—1943) — красноармеец РККА, Герой Советского Союза (1943).